Dionís o Dionisi Ascalap (Dionysius Ascalaphus) fou un escriptor grec que va escriure una exegesis del Teodoris, un poema mèlic sobre Eros (Etym. M. s. v. Διονύσιος; Atenes 11. p. 475.)

Referències 
 

Poetes de l'antiga Grècia
Escriptors antics en grec només coneguts per fonts secundàries